El sistema APG III és la més recent versió del sistema de classificació de les plantes amb flors. Es va publicar l'octubre de 2009 per l'APG, al Diari Botànic de la Linnean Society, sis anys i mig després del seu predecessor, el sistema APG II que es va publicar a la mateixa revista.
L'octubre de 2009, els membres de la Societat Linneana de Londres van proposar una classificació formal filogenètica de totes les plantes de la terra, compatible amb la classificació APG III. Això era necessari, ja que els botànics sovint estaven en desacord sobre la categoria taxonòmica que als grups se'ls assignava.

Aquest sistema de classificació de plantes és marcadament diferent dels anteriors publicats, anomenats "tradicionals" i basats exclusivament en criteris morfològics. Aquests sistemes "tradicionals" heretaven moltes de les hipòtesis sobre l'evolució de les plantes que estaven integrades en sistemes anteriors, de manera que no hi havia diferències substancials entre un i altre sistema de classificació. Amb l'arribada de les anàlisis moleculars d'ADN i la incorporació de les mateixes a les anàlisis de filogènia, es descobriren relacions entre les plantes que obligaven a desfer-se de moltes hipòtesis llargament acceptades envers llur evolució, i a causa del fet que l'arbre que es va desprendre de les anàlisis de filogènia mostrava grans diferències amb el que s'havia fet fins aquell moment (per exemple, que l'angiosperma basal sigui Amborella), els botànics es van veure obligats a refer de forma dràstica la classificació de les plantes. L'esforç conjunt ha derivat en les publicacions signades pels 3 succecius APG.

Canvis realitzats 
Els coneixements més recents de la filogènia de les angiospermes generaren forces canvis en la circumscripció de moltes famílies i en llur classificació, així com l'addició d'alguns ordres nous.

En concret ha estat de gran èxit (producte d'un gran esforç) ubicar filogenèticament a les angiospermes paràsites, la majoria de les quals no es trobaven incloses en cap ordre en APG.

Ara ja hi ha evidència sobre la posició taxonòmica de nodes de l'arbre filogenètic que abans no eren evidents, com a resultat, en l'APG III:
 S'han adoptat 14 ordres nous, entre els quals s'inclouen Amborellales, Berberidopsidales, Bruniales, Buxales, Chloranthales, Escalloniales, Huerteales, Nymphaeales, Paracryphiales, Petrosaviales, Picramniales, Trochodendrales, Vitales y Zygophyllales.
 S'ha ubicat a dins de famílies gèneres que no havien estat posats en cap família en APG II, i famílies dins d'ordres, reduint-se considerablement el nombre de tàxons que no estan inclosos en categories d'ordre superior, en relació al que succeïa en APG II. En aquest sistema de classificació queden només 5 tàxons (dos petites famílies de plantes paràsites i tres gèneres) que encara no s'han posicionat en l'arbre filogenètic de les angiospermes i per tant encara no s'han situat en cap ordre en l'APG III.
 Algunes famílies han estat ressituades en altres ordres, segons les noves anàlisis de filogènia: Hydatellaceae (ara Nymphaeales), Haptanthaceae (ara Buxales), Peridiscaceae (ara Saxifragales), Huaceae (ara Oxalidales), Centroplacaceae i Rafflesiaceae (ara ambdues de l'ordre Malpighiales), Aphloiaceae, Geissolomataceae i Strasburgeriaceae (ara totes de l'ordre Crossosomatales), Picramniaceae (Picramniales), Dipentodontaceae i Gerrardinaceae (ara ambdue de Huerteales), Cytinaceae (ara Malvales), Balanophoraceae (ara Santalales), Mitrastemonaceae (ara Ericales) i Boraginaceae (que ara és considerada almenys un membre del clade de les làmides).
 Molts gèneres, prèviament inclosos en determinades famílies, han estat segregats en nou famílies. Aquest és el cas de la formació de les noves Petermanniaceae (Liliales), Calophyllaceae (Malpighiales), Capparaceae i Cleomaceae (ambdues incloses en l'ordre Brassicales), Schoepfiaceae (Santalales), Anacampserotaceae, Limeaceae, Lophiocarpaceae, Montiaceae i Talinaceae (totes de Caryophyllales) i Linderniaceae i Thomandersiaceae (ambdues de Lamiales).

En APG II existeixen algunes famílies on es permeten dues versions alternatives, una àmplia o extensa (o sigui, una única família gran) i una altra estricta o reduïda (de dues a deu famílies més petites definides de manera més estricta). Doncs bé, APG III elimina aquestes alternatives degut a la seva impopularitat (els usuaris de la classificació prefereixen que siguin els autors de l'APG els que decideixin el criteri) i, en la majoria dels casos, la circumscripció més oberta ha estat escollida. Aquestes inclouen Amaryllidaceae, Asparagaceae i Xanthorrhoeaceae (totes Asparagales), Passifloraceae (Malpighiales), Primulaceae (Ericales) i altres famílies més petites.

versió curta 
 clade angiospermes
 ordre Amborellales
 ordre Nymphaeales
 ordre Austrobaileyales
 ordre Chloranthales
 clade magnoliids 
 ordre Canellales
 ordre Laurales
 ordre Magnoliales
 ordre Piperales
 clade monocots
 ordre Acorales
 ordre Alismatales
 ordre Asparagales
 ordre Dioscoreales
 ordre Liliales
 ordre Pandanales
 ordre Petrosaviales
clade commelinids
 família Dasypogonaceae -- no pertany a cap ordre
 ordre Arecales
 ordre Commelinales
 ordre Poales
 ordre Zingiberales
 probable germà d'eudicotiledònies
 ordre Ceratophyllales
 clade eudicotiledònies
 família Sabiaceae -- no pertany a cap ordre
 ordre Buxales
 ordre Proteales
 ordre Ranunculales
 ordre Trochodendrales
 clade core eudicots 
 família Dilleniaceae -- no pertany a cap ordre
 ordre Gunnerales
 ordre Saxifragales
 clade rosids 
 ordre Vitales
 clade fabids (eurosids I)
 ordre Celastrales
 ordre Cucurbitales
 ordre Fabales
 ordre Fagales
 ordre Malpighiales
 ordre Oxalidales
 ordre Rosales
 ordre Zygophyllales
 clade malvids (eurosids II)
 ordre Brassicales
 ordre Crossosomatales
 ordre Geraniales
 ordre Huerteales
 ordre Malvales
 ordre Myrtales
 ordre Picramniales
 ordre Sapindales
 (rere el node d'eudicotiledònies) 
 ordre Berberidopsidales
 ordre Caryophyllales
 ordre Santalales
 clade Asteridae
 ordre Cornales
 ordre Ericales
 clade lamiids (euasterids I)
 família Boraginaceae -- no pertany a cap ordre
 família Vahliaceae -- no pertany a cap ordre
 família Icacinaceae -- no pertany a cap ordre
 família Metteniusaceae -- no pertany a cap ordre
 família Oncothecaceae -- no pertany a cap ordre
 ordre Garryales
 ordre Gentianales
 ordre Lamiales
 ordre Solanales
 clade campanulids (euasterids II)
 ordre Apiales
 ordre Aquifoliales
 ordre Asterales
 ordre Bruniales
 ordre Dipsacales
 ordre Escalloniales
 ordre Paracryphiales

versió detallada(amb totes les famílies) 
Llegenda:

* = nova família emplaçada;† = nou ordre reconegut per APG system;§ = família de nova circumscripció;$ = families que representen la més gran circumscripció de les opcions disponibles en APG II i afavorides aquí;$$ = famílies que han estat posades entre claus en APG II, i que s'han favorablement circumscrites aquí.

Angiospermae 
 †Amborellales Melikyan, A.V.Bobrov & Zaytzeva
 Amborellaceae Pichon
 †Nymphaeales Salisb. ex Bercht. & J.Presl
 $$Cabombaceae Rich. ex A.Rich.
 *Hydatellaceae U.Hamann
 $$Nymphaeaceae Salisb.
 Austrobaileyales Takht. ex Reveal
 Austrobaileyaceae Croizat
 $Schisandraceae Blume (incloent-hi Illiciaceae A.C.Sm.)
 Trimeniaceae L.S.Gibbs
 †Chloranthales R.Br.
 Chloranthaceae R.Br. ex Sims

Magnoliids 
 Canellales Cronquist
 Canellaceae Mart.
 Winteraceae R.Br. ex Lindl.
 Piperales Bercht. & J.Presl
 Aristolochiaceae Juss.
 Hydnoraceae C.Agardh
 Lactoridaceae Engl.
 Piperaceae Giseke
 Saururaceae F.Voigt
 Laurales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Atherospermataceae R.Br.
 Calycanthaceae Lindl.
 Gomortegaceae Reiche
 Hernandiaceae Blume
 Lauraceae Juss.
 Monimiaceae Juss.
 Siparunaceae Schodde
 Magnoliales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Annonaceae Juss.
 Degeneriaceae I.W.Bailey & A.C.Sm.
 Eupomatiaceae Orb.
 Himantandraceae Diels
 Magnoliaceae Juss.
 Myristicaceae R.Br.

Monocots 
 Acorales Link
 Acoraceae Martinov
 Alismatales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 §Alismataceae Vent. (incloent-hi Limnocharitaceae Takht. ex Cronquist)
 Aponogetonaceae Planch.
 Araceae Juss.
 Butomaceae Mirb.
 Cymodoceaceae Vines
 Hydrocharitaceae Juss.
 Juncaginaceae Rich.
 Posidoniaceae Vines
 Potamogetonaceae Bercht. & J.Presl
 Ruppiaceae Horan.
 Scheuchzeriaceae F.Rudolphi
 Tofieldiaceae Takht.
 Zosteraceae Dumort.
 †Petrosaviales Takht.
 Petrosaviaceae Hutch.
 Dioscoreales R.Br.
 Burmanniaceae Blume
 Dioscoreaceae R.Br.
 Nartheciaceae Fr. ex Bjurzon
 Pandanales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 Cyclanthaceae Poit. ex A.Rich.
 Pandanaceae R.Br.
 Stemonaceae Caruel
 Triuridaceae Gardner
 Velloziaceae J.Agardh
 Liliales Perleb
 §Alstroemeriaceae Dumort. (incloent-hi Luzuriagaceae Lotsy)
 Campynemataceae Dumort.
 Colchicaceae DC.
 Corsiaceae Becc.
 Liliaceae Juss.
 Melanthiaceae Batsch ex Borkh.
 *Petermanniaceae Hutch.
 Philesiaceae Dumort.
 Ripogonaceae Conran & Clifford
 Smilacaceae Vent.
 Asparagales Link
 $Amaryllidaceae J.St.-Hil. (incloent-hi Agapanthaceae F.Voigt, Alliaceae Borkh.)
 $Asparagaceae Juss. (incloent-hi Agavaceae Dumort., Aphyllanthaceae Burnett, Hesperocallidaceae Traub, Hyacinthaceae Batsch ex Borkh., Laxmanniaceae Bubani, Ruscaceae M.Roem., Themidaceae Salisb.)
 Asteliaceae Dumort.
 Blandfordiaceae R.Dahlgren & Clifford
 Boryaceae M.W.Chase, Rudall & Conran
 Doryanthaceae R.Dahlgren & Clifford
 Hypoxidaceae R.Br.
 Iridaceae Juss.
 Ixioliriaceae Nakai
 Lanariaceae R.Dahlgren & A.E.van Wyk
 Orchidaceae Juss.
 Tecophilaeaceae Leyb.
 $Xanthorrhoeaceae Dumort. (incloent-hi Asphodelaceae Juss. and Hemerocallidaceae R.Br.)
 Xeronemataceae M.W.Chase, Rudall & M.F.Fay

Commelínides 
 Dasypogonaceae Dumort.
 Arecales Bromhead
 Arecaceae Bercht. & J.Presl
 Commelinales Mirb. ex Bercht. & J.Presl
 Commelinaceae Mirb.
 Haemodoraceae R.Br.
 Hanguanaceae Airy Shaw
 Philydraceae Link
 Pontederiaceae Kunth
 Poales Small
 Anarthriaceae D.F.Cutler & Airy Shaw
 Bromeliaceae Juss.
 Centrolepidaceae Endl.
 Cyperaceae Juss.
 Ecdeiocoleaceae D.F.Cutler & Airy Shaw
 Eriocaulaceae Martinov
 Flagellariaceae Dumort.
 Joinvilleaceae Toml. & A.C.Sm.
 Juncaceae Juss.
 Mayacaceae Kunth
 Poaceae Barnhart
 Rapateaceae Dumort.
 Restionaceae R.Br.
 Thurniaceae Engl.
 §Typhaceae Juss. (incloent-hi Sparganiaceae Hanin)
 Xyridaceae C.Agardh
 Zingiberales Griseb.
 Cannaceae Juss.
 Costaceae Nakai
 Heliconiaceae Vines
 Lowiaceae Ridl.
 Marantaceae R.Br.
 Musaceae Juss.
 Strelitziaceae Hutch.
 Zingiberaceae Martinov

Probable germà d'eudicots 
 Ceratophyllales Link
 Ceratophyllaceae Gray

Eudicotyledoneae 
 Ranunculales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Berberidaceae Juss.
 $Circaeasteraceae Hutch. (incloent-hi Kingdoniaceae Airy Shaw)
 Eupteleaceae K.Wilh.
 Lardizabalaceae R.Br.
 Menispermaceae Juss.
 $Papaveraceae Juss. (incloent-hi Fumariaceae Marquis, Pteridophyllaceae Nakai ex Reveal & Hoogland)
 Ranunculaceae Juss.
 Sabiaceae Blume
 Proteales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Nelumbonaceae A.Rich.
 $$Platanaceae T.Lestib.
 $$Proteaceae Juss.
 †Trochodendrales Takht. ex Cronquist
 $Trochodendraceae Eichler (incloent-hi Tetracentraceae A.C.Sm.)
 †Buxales Takht. ex Reveal
 $Buxaceae Dumort. (incloent-hi Didymelaceae Leandri)
 *Haptanthaceae C.Nelson

Node eudicots 
 Gunnerales Takht. ex Reveal
 $$Gunneraceae Meisn.
 $$Myrothamnaceae Nied.
 Dilleniaceae Salisb.
 Saxifragales Bercht. & J.Presl
 Altingiaceae Horan.
 Aphanopetalaceae Doweld
 Cercidiphyllaceae Engl.
 Crassulaceae J.St.-Hil.
 Daphniphyllaceae Müll.-Arg.
 Grossulariaceae DC.
 $$Haloragaceae R.Br.
 Hamamelidaceae R.Br.
 $Iteaceae J.Agardh (incloent-hi Pterostemonaceae Small)
 Paeoniaceae Raf.
 $$Penthoraceae Rydb. ex Britt.
 *§Peridiscaceae Kuhlm. (incloent-hi Medusandraceae Brenan, Soyauxia Oliver)
 Saxifragaceae Juss.
 $$Tetracarpaeaceae Nakai
 †Berberidopsidales Doweld
 Aextoxicaceae Engl. & Gilg
 Berberidopsidaceae Takht.
 Santalales R.Br. ex Bercht. & J.Presl
 *Balanophoraceae Rich.
 Loranthaceae Juss.
 Misodendraceae J.Agardh
 Santalaceae R.Br.
 Olacaceae R.Br.
 Opiliaceae Valeton
 *Schoepfiaceae Blume
 Caryophyllales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achatocarpaceae Heimerl
 Aizoaceae Martinov
 Amaranthaceae Juss.
 *Anacampserotaceae Eggli & Nyffeler
 Ancistrocladaceae Planch. ex Walp.
 Asteropeiaceae Takht. ex Reveal & Hoogland
 Barbeuiaceae Nakai
 Basellaceae Raf.
 Cactaceae Juss.
 Caryophyllaceae Juss.
 §Didiereaceae Radlk.
 Dioncophyllaceae Airy Shaw
 Droseraceae Salisb.
 Drosophyllaceae Chrtek, Slavíková & Studnicka
 Frankeniaceae Desv.
 Gisekiaceae Nakai
 Halophytaceae A.Soriano
 *Limeaceae Shipunov ex Reveal
 *Lophiocarpaceae Doweld & Reveal
 §Molluginaceae Bartl.
 *Montiaceae Raf.
 Nepenthaceae Dumort.
 Nyctaginaceae Juss.
 Physenaceae Takht.
 Phytolaccaceae R.Br.
 Plumbaginaceae Juss.
 Polygonaceae Juss.
 §Portulacaceae Juss.
 Rhabdodendraceae Prance
 Sarcobataceae Behnke
 Simmondsiaceae Tiegh.
 Stegnospermataceae Nakai
 *Talinaceae Doweld
 Tamaricaceae Link

Rosidae 
 †Vitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Vitaceae Juss.

Eurosids I 
 †Zygophyllales Link
 $$Krameriaceae Dumort.
 $$Zygophyllaceae R.Br.
 Celastrales Link
 $Celastraceae R.Br. (incloent-hi Lepuropetalaceae Nakai, Parnassiaceae Martinov, Pottingeriaceae Takht.)
 Lepidobotryaceae J.Léonard
 Oxalidales Bercht. & J.Presl
 Brunelliaceae Engl.
 Cephalotaceae Dumort.
 Connaraceae R.Br.
 Cunoniaceae R.Br.
 Elaeocarpaceae Juss. ex DC.
 *Huaceae A.Chev.
 Oxalidaceae R.Br.
 Malpighiales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Achariaceae Harms
 Balanopaceae Benth. & Hook.f.
 Bonnetiaceae L.Beauvis. ex Nakai
 *Calophyllaceae J.Agardh
 Caryocaraceae Voigt
 *Centroplacaceae Doweld & Reveal
 $$Chrysobalanaceae R.Br.
 §Clusiaceae Lindl.
 Ctenolophonaceae Exell & Mendonça
 $$Dichapetalaceae Baill.
 Elatinaceae Dumort.
 $$§Erythroxylaceae Kunth (incloent-hi Aneulophus Benth.)
 Euphorbiaceae Juss.
 $$Euphroniaceae Marc.-Berti
 Goupiaceae Miers
 Humiriaceae A.Juss.
 Hypericaceae Juss.
 Irvingiaceae Exell & Mendonça
 Ixonanthaceae Planch. ex Miq.
 Lacistemataceae Mart.
 Linaceae DC. ex Perleb
 Lophopyxidaceae H.Pfeiff.
 Malpighiaceae Juss.
 $Ochnaceae DC. (incloent-hi Medusagynaceae Engl. & Gilg, Quiinaceae Choisy)
 Pandaceae Engl. & Gilg
 $Passifloraceae Juss. ex Roussel (incloent-hi Malesherbiaceae D.Don, Turneraceae Kunth ex DC.)
 Phyllanthaceae Martinov
 Picrodendraceae Small
 Podostemaceae Rich. ex Kunth
 Putranjivaceae Meisn.
 *Rafflesiaceae Dumort.
 $$Rhizophoraceae Pers.
 Salicaceae Mirb.
 $$Trigoniaceae A.Juss.
 Violaceae Batsch
 Cucurbitales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anisophylleaceae Ridl.
 Begoniaceae C.Agardh
 Coriariaceae DC.
 Corynocarpaceae Engl.
 Cucurbitaceae Juss.
 Datiscaceae Dumort.
 Tetramelaceae Airy Shaw
 Fabales Bromhead
 Fabaceae Lindl.
 Polygalaceae Hoffmanns. & Link
 Quillajaceae D.Don
 Surianaceae Arn.
 Fagales Engl.
 Betulaceae Gray
 Casuarinaceae R.Br.
 Fagaceae Dumort.
 §Juglandaceae DC. ex Perleb (incloent-hi Rhoipteleaceae Hand.-Mazz.)
 Myricaceae A.Rich. ex Kunth
 Nothofagaceae Kuprian
 Ticodendraceae Gómez-Laur. & L.D.Gómez
 Rosales Bercht. & J.Presl
 Barbeyaceae Rendle
 Cannabaceae Martinov
 Dirachmaceae Hutch.
 Elaeagnaceae Juss.
 Moraceae Gaudich.
 Rhamnaceae Juss.
 Rosaceae Juss.
 Ulmaceae Mirb.
 Urticaceae Juss.

Eurosids II 
 Geraniales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 $Geraniaceae Juss. (incloent-hi Hypseocharitaceae Wedd.)
 $Melianthaceae Horan. (incloent-hi Francoaceae A.Juss.)
 §Vivianiaceae Klotzsch (incloent-hi Ledocarpaceae Meyen)
 Myrtales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Alzateaceae S.A.Graham
 Combretaceae R.Br.
 Crypteroniaceae A.DC.
 Lythraceae J.St.-Hil.
 $Melastomataceae Juss. (incloent-hi Memecylaceae DC.)
 §Myrtaceae Juss. (incloent-hi Heteropyxidaceae Engl. & Gilg, Psiloxylaceae Croizat)
 Onagraceae Juss.
 §Penaeaceae Sweet ex Guill. (incloent-hi Oliniaceae Arn., Rhynchocalycaceae L.A.S.Johnson & B.G.Briggs)
 Vochysiaceae A.St.-Hil.
 Crossosomatales Takht. ex Reveal
 *Aphloiaceae Takht.
 Crossosomataceae Engl.
 *Geissolomataceae A.DC.
 *Guamatelaceae S.Oh & D.Potter
 Stachyuraceae J.Agardh
 Staphyleaceae Martinov
 *§Strasburgeriaceae Soler. (incloent-hi Ixerbaceae Griseb. ex Doweld & Reveal)
 †Picramniales Doweld
 *Picramniaceae Fernando & Quinn
 †Huerteales Doweld
 *Dipentodontaceae Merr.
 *Gerrardinaceae Alford
 Tapisciaceae Takht.
 Brassicales Bromhead
 $Akaniaceae Stapf (incloent-hi Bretschneideraceae Engl. & Gilg)
 Bataceae Mart. ex Perleb
 §Brassicaceae Burnett
 *Capparaceae Juss.
 Caricaceae Dumort.
 *Cleomaceae Bercht. & J.Presl
 Emblingiaceae J.Agardh
 Gyrostemonaceae A.Juss.
 Koeberliniaceae Engl.
 Limnanthaceae R.Br.
 Moringaceae Martinov
 Pentadiplandraceae Hutch. & Dalziel
 Resedaceae Martinov
 Salvadoraceae Lindl.
 Setchellanthaceae Iltis
 Tovariaceae Pax
 Tropaeolaceae Juss. ex DC.
 Malvales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 $Bixaceae Kunth (incloent-hi Cochlospermaceae Planch., Diegodendraceae Capuron)
 Cistaceae Juss.
 *Cytinaceae A.Rich.
 Dipterocarpaceae Blume
 Malvaceae Juss.
 Muntingiaceae C.Bayer, M.W.Chase & M.F.Fay
 Neuradaceae Kostel.
 Sarcolaenaceae Caruel
 Sphaerosepalaceae Tiegh. ex Bullock
 Thymelaeaceae Juss.
 Sapindales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Anacardiaceae R.Br.
 Biebersteiniaceae Schnizl.
 Burseraceae Kunth
 Kirkiaceae Takht.
 Meliaceae Juss.
 $Nitrariaceae Lindl. (incloent-hi Peganaceae Tiegh. ex Takht., Tetradiclidaceae Takht.)
 Rutaceae Juss.
 Sapindaceae Juss.
 Simaroubaceae DC.

Asteridae 
 Cornales Link.
 Cornaceae Bercht. & J.Presl (incloent-hi Nyssaceae Juss. ex Dumort.)
 Curtisiaceae Takht.
 Grubbiaceae Endl. ex Meisn.
 Hydrangeaceae Dumort.
 Hydrostachyaceae Engl.
 Loasaceae Juss.
 Ericales Bercht. & J.Presl
 Actinidiaceae Engl. & Gilg.
 Balsaminaceae A.Rich.
 Clethraceae Klotzsch
 Cyrillaceae Lindl.
 Diapensiaceae Lindl.
 Ebenaceae Gürke
 Ericaceae Juss.
 Fouquieriaceae DC.
 Lecythidaceae A.Rich.
 Marcgraviaceae Bercht. & J.Presl
 *Mitrastemonaceae Makino
 $Pentaphylacaceae Engl. (incloent-hi Ternstroemiaceae Mirb. ex DC.)
 Polemoniaceae Juss.
 §Primulaceae Batsch ex Borkh. (incloent-hi Maesaceae Anderb., B.Ståhl & Källersjö, Myrsinaceae R.Br., Theophrastaceae G.Don)
 Roridulaceae Martinov
 Sapotaceae Juss.
 Sarraceniaceae Dumort.
 $$Sladeniaceae Airy Shaw
 Styracaceae DC. & Spreng.
 Symplocaceae Desf.
 $Tetrameristaceae Hutch. (incloent-hi Pellicieraceae L.Beauvis.)
 Theaceae Mirb. ex Ker Gawl.

Euasterids I 
 §*Boraginaceae Juss. (incloent-hi Hoplestigmataceae Gilg)
 Vahliaceae Dandy
 Icacinaceae Miers
 Metteniusaceae H.Karst. ex Schnizl.
 Oncothecaceae Kobuski ex Airy Shaw
 Garryales Lindl.
 Eucommiaceae Engl.
 $Garryaceae Lindl. (incloent-hi Aucubaceae Bercht. & J.Presl)
 Gentianales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Apocynaceae Juss.
 Gelsemiaceae Struwe & V.A.Albert
 Gentianaceae Juss.
 Loganiaceae R.Br. ex Mart.
 Rubiaceae Juss.
 Lamiales Bromhead
 §Acanthaceae Juss.
 Bignoniaceae Juss.
 Byblidaceae Domin
 Calceolariaceae Olmstead
 Carlemanniaceae Airy Shaw
 Gesneriaceae Rich. & Juss.
 Lamiaceae Martinov
 *Linderniaceae Borsch, K.Müll., & Eb.Fisch.
 Lentibulariaceae Rich.
 Martyniaceae Horan.
 Oleaceae Hoffmanns. & Link
 Orobanchaceae Vent.
 Paulowniaceae Nakai
 Pedaliaceae R.Br.
 Phrymaceae Schauer
 §Plantaginaceae Juss.
 Plocospermataceae Hutch.
 Schlegeliaceae Reveal
 Scrophulariaceae Juss.
 Stilbaceae Kunth
 Tetrachondraceae Wettst.
 *Thomandersiaceae Sreem.
 Verbenaceae J.St.-Hil.
 Solanales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Convolvulaceae Juss.
 Hydroleaceae R.Br. ex Edwards
 Montiniaceae Nakai
 Solanaceae Juss.
 Sphenocleaceae T.Baskerv.

Euasterids II 
 Aquifoliales Senft
 Aquifoliaceae Bercht. & J.Presl
 §Cardiopteridaceae Blume (incloent-hi Leptaulaceae Tiegh.)
 Helwingiaceae Decne.
 Phyllonomaceae Small
 Stemonuraceae Kårehed
 Asterales Link
 Alseuosmiaceae Airy Shaw
 Argophyllaceae Takht.
 Asteraceae Bercht. & J.Presl
 Calyceraceae R.Br. ex Rich.
 $Campanulaceae Juss. (incloent-hi Lobeliaceae Juss.)
 Goodeniaceae R.Br.
 Menyanthaceae Dumort.
 Pentaphragmataceae J.Agardh
 Phellinaceae Takht.
 Rousseaceae DC.
 $Stylidiaceae R.Br. (incloent-hi Donatiaceae B.Chandler)
 †Escalloniales R.Br.
 §Escalloniaceae R.Br. ex Dumort. (incloent-hi Eremosynaceae Dandy, Polyosmaceae Blume, Tribelaceae Airy Shaw)
 †Bruniales Dumort.
 Bruniaceae R.Br. ex DC.
 §Columelliaceae D.Don (incloent-hi Desfontainiaceae Endl.)
 †Paracryphiales Takht. ex Reveal
 §Paracryphiaceae Airy Shaw (incloent-hi *Quintiniaceae Doweld, Sphenostemonaceae P.Royen & Airy Shaw)
 Dipsacales Juss. ex Bercht. & J.Presl
 Adoxaceae E.Mey.
 §Caprifoliaceae Juss. (incloent-hi Diervillaceae Pyck, Dipsacaceae Juss., Linnaeaceae Backlund, Morinaceae Raf., Valerianaceae Batsch)
 Apiales Nakai
 Apiaceae Lindl.
 Araliaceae Juss.
 Griseliniaceae J.R.Forst. & G.Forst. ex A.Cunn.
 Myodocarpaceae Doweld
 Pennantiaceae J.Agardh
 Pittosporaceae R.Br.
 §Torricelliaceae Hu (incloent-hi Aralidiaceae Philipson & B.C.Stone, Melanophyllaceae Takht. ex Airy Shaw)

Taxons d'incerta posició 
 Apodanthaceae Takht. (3 gèneres)
 Cynomoriaceae Endl. ex Lindl.
 Gumillea Ruiz & Pav.
 Petenaea Lundell (probablement en Malvales)
 Nicobariodendron (vegeu Simmons, 2004; probablement en Celastraceae).

Filogènia 
L'APG III està basat en un arbre filogenètic per a les angiospermes que inclouen 59 ordres i 4 famílies d'incerta posició. La posició sistemàtica d'altres 6 famílies és tan incerta que no s'ha pogut situar en cap de les politomies en l'arbre. Aquest, que es mostra a continuació, ha estat publicat per APG III però sense algunes de les etiquetes que s'afegeixen aquí.

}}
}}

Vegeu també 
 Llista de gèneres de plantes (espermatòfits) amb la seva corresponent família

Referències

Enllaços externs 
 The APG III paper: An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG III 

Grup per a la filogènia de les angiospermes